Cardigan est un nom anglais, déformation due à la prononciation anglaise du nom gallois Ceredigion, ancien royaume gallois.

Toponymie

Pays de Galles 
 Cardigan, nom anglais d'une ville du pays de Galles qui est Aberteifi en gallois, capitale de l'ancien  royaume de Ceredigion, ainsi que  de l'actuel comté de Ceredigion ;
 le comté de Cardigan, ou Cardiganshire, est le nom anglais, naguère utilisé, du comté de Ceredigion ;
 la baie de Cardigan, sur la côte ouest du pays de Galles.

Autres pays 
Avec l'expansion de l'Empire britannique  la toponymie britannique s'est  exportée dans ses colonies:
 Cardigan, une communauté de pêche de la province canadienne de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Cardigan, une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 le Mont Cardigan, dans le New Hampshire aux États-Unis

Personnes 

 Lord Cardigan, général britannique du  ;
 The Cardigans, un groupe de musique pop suédois ;

Autres 
 Le Welsh Corgi Cardigan, une race de chiens gallois.
 Le cardigan, une veste de laine boutonnée par devant, qui aurait été inventée par Lord Cardigan.

Titre 

 Cardigan, un film de 1922 dans lequel William Collier Jr. est acteur.
 cardigan, chanson de Taylor Swift (2020).

Patronyme anglais